Sergio Rodríguez (baloncestista) puede hacer referencia a:
 Sergio Rodríguez Gómez, baloncestista nacido en 1986
 Sergio Rodríguez Febles, baloncestista nacido en 1993